Skoga kan syfta på:

Sverige 
 Skoga – gård i Idala socken, Kungsbacka kommun
 Skoga – gård i Ödestugu socken, Jönköpings kommun
 Skoga – by i Ekshärads socken, Hagfors kommun
 Skoga – by i Färgaryds socken, Hylte kommun

Fiktiva platser 
 Skoga – fiktiv ort i  Dagmar Langes romaner